| mål        = {{#expr:
 19 +
 21 +
 28 +
 13 +
 26
}}
| målsnitt   = 
| publik     = {{#expr:
 167253 +
 123097 +
 95850 +
 96600 +
 196866
}}
| publiksnitt= 
| flest mål  =  Birgit Prinz (7 mål)
| bästspelare=  Birgit Prinz
| bästmålvakt=  Silke Rottenberg
| fairplay   = 
| medalj1    = 
| medalj1text=  (1:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 1999 USA
| följande   = Kina 2007
}}
Världsmästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades i USA 20 september–12 oktober 2003. Folkrepubliken Kina, som egentligen skulle varit värd för mästerskapet, vågade inte ta risken på grund av Sars-epidemin tidigare under 2003. Kina tilldelades som kompensation värdskapet för VM 2007.

Spelorter 
Sex arenor användes under mästerskapet, två på västkusten i Kalifornien och Oregon samt fyra på östkusten i Massachusetts, Ohio, Philadelphia och Washington D.C. Det totala antalet åskådare under mästerskapet var 679 664.

Kvalificerade lag 

16 lag deltog, varav fem från Europa, fyra från Asien, två från vardera Afrika, Sydamerika och Nordamerika samt ett från Oceanien.

Domare 

AFC (Asien)
 Dongqing Zhang
 Hisae Yoshizawa
 Im Eun Ju
 Choi Soo-Jin
 Hong Kum Nyo
 Hsiu Mei Liu
Caf (Afrika)
 Xonam Agboyi
 Desiree Perpetue
 Bola Elizabeth Abidoye
 Florence Biagui

Concacaf (Nord- och Centralamerika samt Karibien)
 Sonia Denoncourt
 Denise Robinson
 Lynda Bramble
 Kari Seitz
 Karalee Sutton
 Sharon Wheeler
Conmebol (Sydamerika)
 Florencia Romano
 Alejandra Cercato
 Sabrina Lois
 Sueli Tortura
 Cleidy Mary Ribeiro
 Marlei Silva

OFC (Oceanien)
 Tammy Ogston
 Airlie Keen
 Jacqueline Leleu
Uefa (Europa)
 Andi Regan
 Katriina Elovirta
 Emilia Parviainen
 Nelly Viennot
 Katarzyna Nadolska
 Cristina Ionescu
 Irina Mirt
 Nicole Petignat
 Elke Lüthi

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik 
Resultat efter ordinarie tid; vinst ger tre poäng, oavgjort en.

Skytteliga 
7 mål
  Birgit Prinz

4 mål
  Kátia
  Kerstin Garefrekes
  Maren Meinert

3 mål
  Marta
  Mio Otani
  Homare Sawa
  Christine Latham
  Christine Sinclair
  Dagny Mellgren
  Hanna Ljungberg
  Victoria Svensson
  Abby Wambach

2 mål

  Heather Garriock
  Marinette Pichon
  Alberta Sackey
  Charmaine Hooper
  Kara Lang
  Bai Jie
  Jin Pyol Hui
  Linda Ørmen
  Marianne Pettersen
  Malin Moström
  Sandra Minnert
  Martina Müller
  Bettina Wiegmann
  Shannon Boxx
  Mia Hamm
  Kristine Lilly
  Cindy Parlow
  Cat Reddick

1 mål

  Yanina Gaitán
  Kelly Golebiowski
  Daniela
  Rosana
  Emi Yamamoto
  Sun Wen
  Ri Un-Gyong
  Solveig Gulbrandsen
  Anita Rapp
  Brit Sandaune
  Natalia Barbachina
  Elena Danilova
  Elena Fomina
  Olga Letyushova
  Marina Saenko
  Malin Andersson
  Josefine Öqvist
  Kim Jin-Hee
  Stefanie Gottschlich
  Nia Künzer
  Conny Pohlers
  Pia Wunderlich
  Julie Foudy
  Tiffeny Milbrett

Självmål
  Dianne Alagich

Utmärkelser

All-star-lag 
All-star-laget för Världsmästerskapet 2003 bestod av en målvakt, fyra försvarare, fyra mittfältare och två anfallare samt fem avbytare.

Referenser

Noter

Webbkällor 
 Världsmästerskapet 2003 på Fifas hemsida

Externa länkar 

2003 i USA
Internationella fotbollstävlingar i USA
Fotbollsåret 2003
2003